Les Enfants du paradis, film de Marcel Carné (1943).
 Les Enfants du paradis, ballet de José Martinez (2008).

Voir aussi